Мостовщиков — фамилия; имеет женскую форму Мостовщикова.
 Мостовщиков, Александр Михайлович (1939—1997) — советский и российский журналист, заслуженный работник культуры России.
 Мостовщиков, Сергей Александрович (род. 1966) — российский журналист и телеведущий, редактор, колумнист.